Ladislaus Bortkiewicz (1868–1931), économiste et statisticien russo-polonais,
 Sergueï Bortkiewicz (1877–1952), pianiste et compositeur russo-autrichien,
 Œuvres de Bortkiewicz